Aalen beschreibt:

die große Kreisstadt in Baden-Württemberg, siehe Aalen
den ehemaligen gleichnamigen Landkreis, siehe Landkreis Aalen
das ehemalige Dorf im Gebiet der heutigen Stadt, siehe Aalen (Dorf)
den Hauptbahnhof der Stadt, siehe Aalen Hauptbahnhof 
die gleichnamige Hochschule, siehe Hochschule Aalen

Aalen ist der Familienname folgender Personen:

Leiv Aalen (1906–1983), norwegischer Theologe und Hochschullehrer
Sverre Aalen (1909–1980), norwegischer Theologe

Siehe auch:
 Ahlen (Begriffsklärung)
 Alen